Елизаве́тинское се́льское поселе́ние — муниципальное образование на территории Гатчинского района Ленинградской области. Административный центр — посёлок Елизаветино. На территории поселения находятся 26 населённых пунктов — один посёлок и 25 деревень.

С июня 2017 года главой поселения является Самойлов Евгений Владимирович. Глава администрации — Зубрилин Виталий Владимирович.

Географическое положение 
 Общая площадь: 128,8 км²
 Общая численность населения 5526 чел.
 Нахождение: юго-западная часть Гатчинского района
 Граничит с:
 на западе — с Волосовским муниципальным районом
 на севере — с Сяськелевским сельским поселением
 на востоке — с Войсковицким сельским поселением
 на юге — с Большеколпанским сельским поселением
По территории поселения проходят автодороги:
  (Гатчина — Ополье)
  (Никольское — Шпаньково)
  (Елизаветино — Скворицы)
  (Елизаветино — Фьюнатово)
  (Большие Борницы — Луйсковицы)
  (Холоповицы — Шпаньково)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 29 км

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина — Ивангород, имеется станция Елизаветино.

История 
В начале 1920-х годов в составе Венгисаровской волости Детскосельского уезда был образован Елизаветинский сельсовет. 12 августа 1922 года Венгисаровская волость вошла в состав вновь образованного Троцкого уезда. В августе 1927 года Елизаветинский сельсовет вошёл в состав Троцкого района Ленинградской области. 

10 июля 1959 года в состав Елизаветинского сельсовета вошёл упразднённый Смольковский сельсовет.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Елизаветинский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Елизаветинскую волость.

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 113-оз от 16 декабря 2004 года образовано Елизаветинское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Елизаветинской волости.

Население 

Бо́льшая часть населения проживает в посёлке Елизаветино и деревне Шпаньково.

Состав сельского поселения 

 Упразднённые населённые пункты
В 1970 году были сняты с учёта деревни, из которых выбыло всё население: Большое Верепье, Малое Верепье, Валерьяновка, Малое Шпаньково.

Экономика 
На территории муниципального образования находятся 102 предприятия производственной и непроизводственной сферы.

Основными сельскохозяйственными предприятиями являются бывшие совхозы — «Дружба» в Елизаветино и «Нива» в Шпаньково.

Примечания

Ссылки 
 

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Гатчинского района